Haron ist der Familienname folgender Personen:

 Abdullah Haron (1924–1969), auch Abdullah Haroun oder Imam Haron, südafrikanischer muslimischer Geistlicher und Aktivist der Antiapartheidsbewegung
 Man Haron Monis (1964–2014), iranischer Prediger und Geiselnehmer